Кутейниковское сельское поселение — муниципальное образование в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — слобода Кутейниково.

Административное устройство 
В состав Кутейниковского сельского поселения входят:
 слобода Кутейниково;
 хутор Гребцово;
 хутор Каменный Брод;
 хутор Кирбитово;
 хутор Октябрьский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Родионово-Несветайского района